Михе́енко — фамилия.

Известные носители:
 Михеенко, Иван Петрович (1895—1937) — советский политический и государственный деятель.
 Михеенко, Лариса Дорофеевна (1929—1943) — советская партизанка во время Великой Отечественной войны.
 Михеенко, Михаил Макарович (1937—1998) — советский и украинский учёный-правовед.
 Михеенко, Фёдор Фёдорович (1945—2014) — российский эстрадный артист, Заслуженный артист Российской Федерации.
 Михеенко, Яков Семёнович (1904—1970) — советский военачальник, полковник.

См. также